Schmitt-Walter ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Schmitt-Walter (1927–2019), deutsche Theaterschauspielerin, Autorin und Hochschullehrerin 
 Karl Schmitt-Walter (1900–1985), deutscher Opern- und Liedersänger (Bariton)